Саджад Ганджзаде  — іранський каратист, олімпійський чемпіон Олімпійських ігор 2020 року, чемпіон світу, Азії, Азійських ігор.

Спортивні досягнення

Примітки

Посилання 
 Саджад Ганджзаде на сайті World Karate Federation.

іранські каратисти
іранські олімпійські чемпіони
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 2020
Каратисти на літніх Олімпійських іграх 2020
Чемпіони Азійських ігор